Antalya, tartomány Törökországban
 Antalya, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Antalya, város Törökországban